Otto Haendler ist der Name folgender Personen:

* Otto Haendler (Schriftsteller) (1851–1929), deutscher Jurist und Schriftsteller 
 Otto Haendler (Theologe) (1890–1981), deutscher Theologe